Bile peut désigner :
 la bile, un fluide jaune-verdâtre, qui favorise la digestion et qui est produit en continu par le foie.

Toponyme 

 Bile, une localité de Croatie située dans la municipalité de Novi Vinodolski, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
 Bile, un village en Ukraine.

Patronyme 

 Pastor Micha Ondo Bile (né en 1952), homme politique équatoguinéen